Velika nagrada Capa 1962 je bila prva neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 2. januarja 1962 na dirkališču Killarney Motor Racing Complex.

Rezultati

1962
Formula 1 sezona 1962